Název Husitská lípa se používá pro více významných a památných stromů, například:

 Husitská lípa (Ostaš) – okres Náchod (někdy uváděna i jako Žižkova lípa)
 Husitská lípa (Sudslavice) – okres Prachatice (v současnosti známější jako Sudslavická lípa)
 Husitská lípa (Třebovle) – okres Kolín (zaniklý památný strom)

Související články 
 Husova lípa
 Žižkova lípa

Památné stromy husitské